Battaglia dell'Aoo (274 a.C.) tra Epiroti (Pirro) e Macedoni (Antigono II Gonata);
Battaglia dell'Aoo (198 a.C.) tra Romani (Tito Quinzio Flaminino) e Macedoni (Filippo V).